AKL peut faire référence à :
 *  ;
 Aklan aux Philippines, selon le code ISO 3166-2:PH ;
 Allgemeines Künstlerlexikon, une encyclopédie ;
 un langage informatique ayant influencé la conception de langage Oz.

Patronyme 

  Said Akl, un poète libanais.